

Bedrijf 
Harland and Wolff, Brits scheepsbouwconcern
Wolff Bioscopen, Nederlandse bioscoopketen
Wolff Camera, bioscoop in de Nederlandse stad Utrecht

Fictief figuur 
Frank Wolff, personage uit de stripreeks Kuifje

Gebouw 
Pakhuis De Wolff, voormalig graanpakhuis in de Nederlandse stad Medemblik

Personen met de achternaam (de) Wolff 
Adolphe Wolff, Belgisch beeldhouwer
Alex Wolff, Amerikaans acteur en drummer
Bernard de Wolff, Nederlands schilder
Betje Wolff, Nederlands schrijfster
Charles P. Wolff Schoemaker, Nederlands architect
Charles de Wolff, Nederlands organist en dirigent
Christian Wolff, Amerikaans componist
Christian Freiherr von Wolff, Duits rechtsgeleerde, verlichtingsfilosoof en politiek denker
Christoph Wolff, Duits musicoloog en musicus
Cor Wolff, Nederlands topman van Shell en milieudeskundige
Cornelis de Wolff, Nederlands muziekleraar en componist
Daniël Wolff, Nederlands militair
Diana de Wolff, Nederlands politica
Enrique Wolff, Argentijns voetballer en journalist
Florian Wolff, Nederlands singer-songwriter
Frank Wolff, Amerikaans acteur
Gustav Heinrich Wolff, Duitse beeldhouwer, schilder en graficus
Hans Wolff Schonat, Duits orgelbouwer
Ingrid Wolff, Nederlands hockeyspeelster
Jaap Wolff, Nederlands politicus
Joop Wolff, Nederlands politicus
Julius Wolff, Nederlands wiskundige
Karl Wolff, Duits SS-Obergruppenführer, generaal bij de Waffen-SS
Leon de Wolff, Nederlands journalist, mediaconsultant en onderzoeker
Magnus Wolff Eikrem, Noors voetballer
Michael Wolff, Amerikaans jazzpianist, componist en singer-songwriter
Milton Wolff, Amerikaans militair
Nat Wolff, Amerikaans acteur, zanger, songwriter, componist, bandleider en een keyboardspeler
Pieter de Wolff, Nederlands ambtenaar
Reinoud Wolff, Nederlands hockeyspeler en -coach
René Wolff, Duits baanwielrenner en baanwielrencoach
Riem de Wolff, Nederlands-Indisch gitarist, zanger en lid van de groep The Blue Diamonds
Ruud de Wolff, Nederlands-Indonesisch gitarist, zanger en lid van de groep The Blue Diamonds
Salomon de Wolff, Nederlands econoom en politicus
Susie Wolff, Brits autocoureur
Victoria Wolff, Duits roman- en scenarioschrijfster
Winnie Arendsen de Wolff, Nederlands militair
Wolff Metternich, Nederlands adellijk geslacht

Sport 
Harland & Wolff Welders FC, Noord-Ierse voetbalclub

Televisie 
Wolffs Revier, Duitse politieserie, ook bekend als "Wolff"

Wetenschap 
Syndroom van Wolff-Parkinson-White, aangeboren hartafwijking
Wet van Wolff, theorie uit de anatomie
Wolff-Kishner-reductie, type organische reductie
Wolff-omlegging, omleggingsreactie in de organische chemie

Duitse achternaam
Nederlandse of Vlaamse achternaam